Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2019/20.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (16., 17. bzw. 18. August 2019) bis zum Saisonfinale am 27. Juni 2020 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit aufläuft. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben werden.
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.
 Kapitän: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäne. Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war.
 Nr.: Rückennummer des Spielers.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–17 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 17. Spieltags (Winterpause) angehörte bzw. ab 18 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 18. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft) und U19 (A-Jugend) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen (nicht bei Spielern, die lediglich Spiele in einer dieser Mannschaften absolvierten).
 Position: Angabe der Position des Spielers. 
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit. Die Altersgrenze lag in dieser Saison letztmals grundsätzlich bei 17 Jahren. Ein 16-Jähriger war spielberechtigt, wenn er formal dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang (2002) angehörte.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Relegation.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Relegation.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Cheftrainer:  (/; bis zum 10. Spieltag), Hansi Flick (/; ab dem 11. Spieltag)
Kapitän: Manuel Neuer (/)

Borussia Dortmund 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Marco Reus (/)

RB Leipzig 

Cheftrainer: Julian Nagelsmann ()
 Kapitän:  (/)

Borussia Mönchengladbach 

Cheftrainer: Marco Rose (/)
Kapitän: Lars Stindl (/)

Bayer 04 Leverkusen 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Lars Bender (/)

TSG 1899 Hoffenheim 

Cheftrainer:  (/; bis zum 30. Spieltag), Matthias Kaltenbach (; Interimstrainer ab dem 31. Spieltag)
Kapitän: Kevin Vogt (/; bis zum 17. Spieltag), Benjamin Hübner (; ab dem 18. Spieltag)

VfL Wolfsburg 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän:  (/)

SC Freiburg 

Cheftrainer: Christian Streich (/)
 Kapitän: Mike Frantz (/)

Eintracht Frankfurt 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän:  ()

Hertha BSC 

Cheftrainer:  (/, bis zum 12. Spieltag), Jürgen Klinsmann (; vom 13. bis zum 21. Spieltag), Alexander Nouri (; Interimstrainer vom 22. bis zum 25. Spieltag), Bruno Labbadia (; ab dem 26. Spieltag)
Kapitän:  ()

1. FC Union Berlin 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän:  (/)

FC Schalke 04 

Cheftrainer: David Wagner (/)
Kapitän: Alexander Nübel (/; bis zum 17. Spieltag),  (/; ab dem 18. Spieltag)

1. FSV Mainz 05 

Cheftrainer: Sandro Schwarz (/; bis zum 11. Spieltag), Achim Beierlorzer (; ab dem 12. Spieltag)
Kapitän: Danny Latza (/)

1. FC Köln 

Cheftrainer: Achim Beierlorzer (; bis zum 11. Spieltag), Markus Gisdol (; ab dem 12. Spieltag)
Kapitän: Jonas Hector (/)

FC Augsburg 

Cheftrainer:  (; bis zum 25. Spieltag), Heiko Herrlich (; ab dem 26. Spieltag)
Kapitän: Daniel Baier (/)

Werder Bremen 

Cheftrainer: Florian Kohfeldt (/)
Kapitän:  (/)

Fortuna Düsseldorf 

Cheftrainer: Friedhelm Funkel (/; bis zum 19. Spieltag), Uwe Rösler (; ab dem 20. Spieltag)
Kapitän: Oliver Fink (/)

SC Paderborn 07 

Cheftrainer: Steffen Baumgart (/)
Kapitän: Christian Strohdiek (/)

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2019/20
 Kader der 3. Fußball-Liga 2019/20

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2019 20
Bundesliga 2019 20
Bundesliga 2019 20
Kaderliste